Krolikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Krolikowski (1924–2012), deutscher Diplomat
 Werner Krolikowski (1928–2016), deutscher Politiker (SED), MdV, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und erster Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR